Riccardo I di Capua (m. 1078)
 Riccardo II di Capua (m. 1105/1106) duca di Capua a partire dal 1091
 Riccardo III di Capua (m. 1120)